Гребенево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Гребенево — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Гребенёво - посёлок включюченный в состав города Могилева

Россия 
 Гребенево — деревня в Кирилловском районе Вологодской области, Алёшинское сельское поселение.
 Гребенево — деревня в Кирилловском районе Вологодской области, Николоторжское сельское поселение.
 Гребенево — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Гребенево — деревня в Подосиновском районе Кировской области.
 Гребенево — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Гребенево — деревня в Фировском районе Тверской области.
 Гребенево — деревня в Угличском районе Ярославской области.

См. также 
 Гребнево (значения)